Бранци ():

 Бранци — коммуна в итальянском регионе Ломбардия.
 Бранци (сыр) — варёный прессованный сыр.
 Бранци, Пьерджорджо (1928—2022) — итальянский фотохудожник.